Cordon, municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela
Cordon, comune della Francia nel dipartimento dell'Alta Savoia
Brégnier-Cordon, comune della Francia nel dipartimento dell'Ain